Pupoides inornatus är en snäckart som beskrevs av Vanatta 1915. Pupoides inornatus ingår i släktet Pupoides och familjen puppsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Puppsnäckor
inornatus